Доње Трњане је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 255 становника.

Демографија 
У насељу Доње Трњане живи 236 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,2 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 79 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,66.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији